

Населені пункти та їхні частини
 Ожешкув — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ожешкув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ожешкув — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ожешкув — частина села Околенець у гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ожешкув — осада в гміні Нендза Рациборського повіту Сілезького воєводства

Примітки